A competição de até 63 kg feminino de judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, em Tóquio, ocorreu no dia 27 de Julho na Nippon Budokan.

Calendário

Medalhistas

Resultados

Finais

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Ligações externas 

 
 Resultado (em inglês)

 
2020
2021 no judô